Ennery (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Ennery (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia